Жустін Енен була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Франческа Ск'явоне.

Олена Дементьєва виграла титул, перемігши у фіналі Світлану Кузнецову з рахунком 4–6, 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw

Dubai Tennis Championships 2008
thigh Tennis Championships